Manzing ist der Ortsname von

 Manzing (Hengersberg), Ortsteil des Marktes Hengersberg, Landkreis Deggendorf, Bayern
 Manzing (Schnaitsee), Ortsteil der Gemeinde Schnaitsee, Landkreis Traunstein, Bayern
 Manzing (Waldkirchen), Ortsteil der Stadt Waldkirchen, Landkreis Freyung-Grafenau, Bayern
 Manzing (Gemeinde Altlengbach), Ortschaft von Altlengbach, Bezirk St. Pölten-Land, Niederösterreich
 Manzing (Gemeinde Waizenkirchen), Ortschaft und Katastralgemeinde der Marktgemeinde Waizenkirchen, Bezirk Grieskirchen, Oberösterreich